Grzegorz Fijałek (ur. 11 maja 1987 w Andrychowie) – polski siatkarz plażowy, reprezentant Polski w siatkówce plażowej. Brązowy medalista mistrzostw Europy 2013 z Klagenfurtu oraz w 2016 w Biel/Bienne w parze z Mariuszem Prudlem.

Jego starszy brat Maciej, również jest siatkarzem.

Sukcesy 
 Mistrzostwa Europy:
  2013
 2016

Przebieg kariery 
Od 2008 roku występuje w parze z Mariuszem Prudlem. Tego samego roku zdobyli razem tytuł Mistrzów Europy do lat 23 oraz wicemistrzów Polski seniorów. W 2009 zostali mistrzami Polski seniorów. W 2011 w zawodach z cyklu World Tour na plaży w Stavanger zajęli 2. miejsce, co jest najlepszym wynikiem, jaki dotychczas osiągnęła polska para. Startowali również w mistrzostwach świata i Europy. Wraz z Mariuszem Prudlem, zdobył kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 i tym samym został pierwszym w historii reprezentantem Polski w siatkówce plażowej na igrzyskach olimpijskich. Tam przegrali w ćwierćfinale zajmując ostatecznie 5. miejsce. W 2016 roku swój występ na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016 zakończył na fazie grupowej, zajmując w niej 3. miejsce. Od 2017 gra w parze z Michałem Brylem. Razem zagrali na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2020 awansując do 1/8 finału gdzie musieli uznać wyższość włoskiej pary Nicolai-Lupo.

Wyniki

World Tour 

W rankingu World Tour FIVB na koniec sezonu, para Fijałek - Prudel zajmowała następujące miejsca:

2008 - 46.2009 - 26.2010 - 9.2011 - 4.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Wizytówka Fijałka na stronie FIVB
 Wyniki na stronie FIVB

Polscy siatkarze
Polscy siatkarze plażowi
Urodzeni w 1987
Polscy siatkarze na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Londyn 2012)
Polscy olimpijczycy (Rio de Janeiro 2016)
Ludzie urodzeni w Andrychowie
Polscy olimpijczycy (Tokio 2020)
Ludzie związani z Roczynami